Het wereldkampioenschap superbike van Mandalika 2021 was de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de twaalfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 16 en 17 oktober 2021 op het Mandalika International Street Circuit in Centraal-Lombok, Indonesië.

Toprak Razgatlıoğlu werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een tweede plaats in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Jonathan Rea voor te kunnen blijven. De superpolerace van het WK superbike werd afgelast nadat de eerste race van het weekend een dag werd uitgesteld vanwege zware regenval.

Superbike

Race 1

Race 2
De race, die gepland stond over een afstand van 20 ronden, werd anderhalf uur uitgesteld vanwege zware regenval. Om deze reden werd de race ingekort naar 12 ronden.

Supersport

Race 1

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Mandalika